ABH steht für:
 Albrecht-Bengel-Haus, ein Studienhaus der Uni Tübingen
 Ausländerbehörde
 Flughafen Alpha, Queensland, Australien (IATA-Code)
 A Barbadian’s Head auf der Piratenflagge Bartholomew Roberts

Abh. steht für:
 Abhandlung
 Abhängigkeit

abH steht für:
 Abhenry (absolutes Henry), veraltete Maßeinheit für Induktivität, siehe Henry (Einheit)
 Ausbildungsbegleitende Hilfen

abh steht für:
 Tadschikisches Arabisch (ISO-639-3-Code), tadschikische Varietät der arabischen Sprache

ABH